Vorkarpaten steht für:

 das polnische Karpatenvorland
 die rumänischen Subkarpaten